Marazzo – cognome italiano
 Marazzo – palude